Dzmitryj Siarhiejewicz Abaszeu (biał. Дзмітрый Сяргеевіч Абашаў; ur. 22 stycznia 1991) – białoruski biathlonista.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Mistrzostwa Europy

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Bibliografia 
 

Białoruscy biathloniści
Urodzeni w 1991